Dos telenovelas comparten el título La leona:

La leona, telenovela mexicana de 1961.
La leona, telenovela argentina de 2016.